Нагорный — хутор в Грачёвском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Красный сельсовет.

Название 
Ранее назывался Александроталь (Alexandertal), Руднев, а также Руднева А. Т..

География 
К северо-востоку от Ставрополя.

Расстояние до краевого центра: 35 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
Колония Александрталь на земле землевладельца Александра Руднева, заарендованной с 1 сентября 1914 года и с 1 марта 1916 года. Колония расположена в 12 верстах от села Спицевского.

До 1917 село входило в Ставропольскую губернию, Ставропольский у., Александротальская/Спицевская вол.

В советский период — Орджоникидзевский край, Спицевский/Ставропольский (Ворошиловский) р-н.

Лютеранское село на арендной земле. Лютеранский приход Ставрополь. Земли 350 десятин. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926).

Административный центр Александротальской волости. Включала немецкие села Александроталь и Либенталь. Территория вошла в состав Кононовской (Красносельской) волости. На 1920 год в волости 396 человек.

Население 

Национальный состав

В 1926 году 329 немцев из 357 жителей.

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (61 %).

Инфраструктура 
 Фельдшерский пункт
 Общественное открытое кладбище площадью 8600 м²

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Грачёвского района (Ставропольский край)
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае